About Time může být:

 About Time (album, New York Gong) – album skupiny New York Gong z roku 1979
 About Time (album, Ten Years After) – album skupiny Ten Years After z roku 1989
 About Time (album, The Stranglers) – album skupiny The Stranglers z roku 1995
 About Time (album, Pennywise) – album skupiny Pennywise z roku 1995
 About Time (album, Steve Winwood) – album Steve Winwooda z roku 2003
 Lásky čas (v anglickém originále About Time) – film od Richarda Curtise z roku 2013
 About Time – speciální díl animovaného televizního seriálu pro děti Numberblocks